Trohimbrid (, , ) a fost un sat fondat în 1835. Cu o suprafată de 1.728 de acri era localizat în ce este acum vestul Ucrainei, dar care era o parte a Poloniei, vreo 30 km în nord-estul orașului Lutsk.

Istoria 
Trohimbrid a avut o populație de 1.200 (235 familii) de locuitori în 1889, crescând la 1.580 de locuitori în 1897.

In desfașurarea razboiului Polonez-Sovietic,orașul a fost capturat de Polonia.In 1938 populația evreiasca a crescut până la 3.000.

Au fost 7 sinagogi în Trochenbrod.În 1940 orașul și Ucraina de Vest a devenit o parte a Uniunii Sovietice.Rabinul a fost Rabinul Gershon Weissmann.Comuniștii l-au exilat în Siberia.

Mai târziu,când Naziștii au ocupat Ucraina,ei au format un ghetou in Trochenbrod,aducând evrei din satele din apropiere.Ghetoul a fost lichidat de Naziști in August și Septembrie 1942.Aproape toți evreii din Lozisht(un sat vecin cu Trochenbrod)au fost uciși ca evreii din Volhynia.Poliția locală ucraineana a ajutat evreii.Nu mai mulți de 200 de evrei din Trohimbrid și din locuri din apropiere au supraviețuit masacrului.Întregul sat a fost distrus de foc.Acum se gasesc numai paduri si terenuri.

Cațiva săteni au incercat să scape de execuție si de distrugere.La sfârșitul războiului,supraviețuitorii numărau între 33 și 40;majoritatea au fost gasiți intr-un loc de lângă Lutsk.

Trohimbrid în literatură 

O versiune literară a shtetl-ului(satului),Trachimbrod,lansată în 2002,numita Totul e iluminat(Everything is illuminated) de Jonathan Safran Foer,ca în filmul din 2005,bazat pe carte.

Povestea lui Safran Foer descrie evenimente în sat între 1791,anul în care shtetl-ul a fost primadată numit și 1941,când a fost distrus în război.Protagonistul lui Safran Foer(care poartă numele autorului,care este cunoscut și ca "Eroul")vine în Ucraina să vadă o femeie numită Augustine,care i-a salvat bunicul în război.

Legătură externă:
Lozisht

Localități din Ucraina